Myrnopillja (ukrainisch ; russische Entsprechung Mirnopolje/Мирнополье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Myrnopillja (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Myrnopillja (Sarata)

Siehe auch:
 Myrne